Příjmení Hrbáček nosí více významných osobností:

 František Hrbáček Vrla (1871–1944) – český veterinář a agronom
Hugo Hrbáček (1914–1982) –  československý válečný letec, velitel 310. a 312. československé stíhací perutě RAF, generálmajor in memoriam
 Jaroslav Hrbáček (1921–2010) – český hydrobiolog, zooekolog a pedagog
 Jindřich Hrbáček (1890–1964) – český učitel a hudební skladatel
 Mikuláš Hrbáček – český zpěvák a textař